Marie de Bourbon peut désigner :
 Marie de Bourbon-Dampierre (1220-1274), dame de Bourbon, épouse de Jean  de Dreux ;
 Marie de Bourbon (morte en 1387), impératrice de Constantinople ;
 Marie de Bourbon (morte en 1402), prieure de Saint-Louis de Poissy ;
Marie de Bourbon (1428-1448), épouse de Jean II de Lorraine ;
Marie de Bourbon-Vendôme (1515-1538), fiancée de Jacques V d’Écosse ;
Marie II de Saint-Pol (1539-1601), duchesse d'Estouteville ;
 Marie de Bourbon-Montpensier (1605-1627), épouse de Gaston de France ;
Marie de Bourbon (1606-1692), comtesse de Soissons, épouse de Thomas de Savoie-Carignan ;
Marie-Marguerite de Bourbon (1983-), duchesse d'Anjou, épouse du prince Louis de Bourbon, héritier légitimiste du trône de France.

Homonymie capétienne